, violoniste du quatuor Juilliard puis du Beaux Arts Trio
 Isidore Cohen de Lara, dit Isidore de Lara, pianiste et compositeur britannique